Ти́ркконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тиркконен, Пауль (1884—1968) — финский борец.
 Тиркконен, Теодор (1883—1951) — финский борец.